Ударник — посёлок в Сусуманском городском округе Магаданской области России.

До 2015 года входил в состав сельского поселения посёлок Широкий.

География 
Находится на правобережье реки Бёрёлёх (басс. Колымы) в 42 км к северу от районного центра Сусумана, в 423 км к от Магадана.

Ближайшие населенные пункты: Широкий 10 км, Мальдяк 23 км.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сусуманского района